Le nom propre Pieter Both peut désigner :
 Pieter Both, un gouverneur général des Indes néerlandaises ;
 Pieter Both, un sommet de montagne de l'île Maurice ;
 Pieter Both, une curiosité rocheuse de La Réunion.